Perwanger ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Perwanger († 1528), deutscher Adliger, Märtyrer der Täuferbewegung

 Markus Perwanger (* 1955), italienischer Journalist aus Südtirol
 Peter Paul Perwanger (um 1688–1754), österreichischer Barockmaler